Вячеслав Артёмов:
 Артёмов, Вячеслав Дмитриевич (1931—2017) — советский футболист, тренер, функционер.
 Артёмов, Вячеслав Петрович (род. 1940) — российский композитор.